BiH:
 Gornji Orahovac (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje

Crna Gora:
 Gornji Orahovac (Kotor, Crna Gora), naselje u općini Kotor